Pimenta pode ser:

Pimenta - um Tempero
Pimenta - um gênero de plantas

Localidades
Pimenta (Minas Gerais)
Pimenta Bueno

Pessoas
 Ademar Pimenta (1896-1970), treinador de futebol brasileiro (Brasil na Copa 1938, Bangu, Botafogo, Santos)
Pimenta da Veiga
Rui Costa Pimenta

Pimenta